DFU (Device Firmware Update) por sus siglas en inglés, es un medio para conseguir que un dispositivo iOS (iPhone o iPad) interactúe con iTunes. A diferencia del modo de recuperación, el modo DFU permite cambiar y elegir el firmware que desea instalar en el dispositivo. Por ejemplo, se utiliza el modo DFU si desea instalar una versión anterior de iOS.

Cómo poner el dispositivo iOS en modo DFU 

Asegúrate de que la Mac esté actualizada. Si usas iTunes, asegúrate de tener la versión más reciente de iTunes. 
En una Mac con macOS Catalina o versiones posteriores, abre el Finder. En una Mac con macOS Mojave o versiones anteriores, o en una PC, abre iTunes. Si iTunes ya está abierto, ciérralo y vuelve a abrirlo.
Mantén el dispositivo conectado y espera hasta que aparezca la pantalla de modo de recuperación:
iPhone 8 o modelos posteriores, incluido el iPhone SE (segunda generación): presiona y suelta rápidamente el botón para subir el volumen. Luego, presiona y suelta rápidamente el botón para bajar el volumen. Por último, mantén presionado el botón lateral hasta que veas la pantalla de modo de recuperación.
iPhone 7, iPhone 7 Plus y iPod touch (séptima generación): mantén presionados el botón superior (o lateral) y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Sigue presionando hasta que veas la pantalla de modo de recuperación.
iPhone 6s o modelos anteriores, incluido el iPhone SE (primera generación), y iPod touch (sexta generación) o modelos anteriores: mantén presionados el botón de inicio y el botón superior (o lateral) al mismo tiempo. Sigue presionándolos hasta que veas la pantalla de modo de recuperación.